Појам Владислав Јагеловић може да се односи на:

 Владислав Јагеловић, литвански кнез од 1377-1401. и пољски краљ 1386-1434.
 Владислав Јагеловић, пољски краљ од 1434-1444
 Владислав II Јагелонац Млађи